Adam Markowski – nauczyciel i dyrektor w warszawskich gimnazjach i liceach
 Alfred Markowski – więzień polityczny, poeta i satyryk
 Andrzej Markowski (ujednoznacznienie)
 Bolesław Markowski (ujednoznacznienie)
 Grzegorz Markowski – polski dziennikarz
 Grzegorz Markowski – polski muzyk
 Jerzy Markowski – polski polityk
 Julian Markowski – polski rzeźbiarz
 Michał Paweł Markowski – polski krytyk literacki
 Paweł Markowski (ujednoznacznienie)
 Radosław Markowski
 Rafał Markowski – polski biskup rzymskokatolicki
 Stanisław Markowski – polski fotograf
 Tadeusz Markowski (ujednoznacznienie)
 Tomasz Markowski (ujednoznacznienie)
 Wiesław Markowski – polski malarz